Вале́рий Бори́сович Алексе́ев (род. 28 января 1948 года, Эстония) — учёный в области математической кибернетики, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой факультета ВМК МГУ.

Биография 
В 1964 году окончил физико-математическую школу-интернат № 18 в Москве (первый выпуск СУНЦ МГУ).

В 1964 году, как призёр 6-й Международной математической олимпиады был принят без экзаменов на механико-математический факультет МГУ, который окончил с отличием в 1969 году.

В 1969—1970 годах обучался в аспирантуре механико-математического факультета МГУ, а с 1970 года в аспирантуре факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, которую окончил в 1972 году.

Кандидат физико-математических наук (1972). Тема диссертации: «О простых базисах k-значной логики» (научный руководитель С. В. Яблонский).

Доктор физико-математических наук (1995). Тема диссертации: «Методы искусственных ограничений и полилинейных форм для решения некоторых метрических и алгоритмических задач в теории дискретных функций».

В 1997 году присвоено звание профессора.

В Московском университете работает с 1972 года в должностях: ассистент кафедры математической логики и теории автоматов (с 1975 года — кафедра математической кибернетики) (1972—1976) ВМК МГУ, доцента (1976—1997), профессор (с 1997) кафедры математической кибернетики ВМК МГУ. Заведующий кафедрой математической кибернетики ВМК МГУ с 1998 года.

Награды, премии, почётные звания 
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997).
 Ломоносовская премия за педагогическую деятельность (2004).
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2005).
 Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России» (2005).
 Заслуженный профессор Московского университета (2007).
 Звание ветерана труда (2008).

Преподавательская деятельность 
За время работы в МГУ Валерий Алексеев разработал и читал обязательные курсы «Дискретная математика», «Математическая логика», «Сложность алгоритмов», «Прикладные вопросы кибернетики» («Математические вопросы синтеза интегральных схем» на факультете ВМК МГУ, курс «Основы кибернетики» на ВМК МГУ и факультете психологии МГУ, читал спецкурсы по теории графов и квантовым вычислениям.

Научная деятельность 
Основные научные результаты Валерия Алексеева относятся к теории дискретных функций и сложности алгоритмов.

Алексеевым разработан метод искусственных ограничений для оценки числа дискретных функций и других дискретных объектов с заданными свойствами. С помощью этих методов им установлена асимптотика логарифма числа функций от n переменных для многих важных классов дискретных функций, в частности, для произвольного конечного частично упорядоченного множества он установил асимптотику логарифма числа функций от n переменных, монотонных относительно этого частичного порядка. Им разработаны методы построения быстрых алгоритмов для распознавания свойств дискретных функций, заданных векторами значений, с применением методов алгебры, и построены быстрые алгоритмы для распознавания многих свойств, заданных предикатами. Им получен ряд результатов о сложности алгоритмов для умножения матриц и других алгебраических операций, установлены интересные связи между существованием быстрых алгоритмов и существованием специальных алгебр. Им исследованы свойства так называемых простых базисов в многозначных логиках, описаны фрагменты решетки замкнутых классов в многозначных логиках, получен ряд важных результатов в теории графов и теории частично упорядоченных множеств.

Член экспертного совета ВАК РФ.

Заместитель главного редактора журнала «Дискретная математика».

В 1981—1982 годах находился на научной стажировке в университете штата Колорадо в Боулдере США.

В 1985—1986 годах проводил совместные научные исследования в Фуданьском университете в Шанхае Китай.

Валерий Алексеев выступил научным руководителем 11 кандидатов наук.

Библиография 
Автор более 130 научных статей.

Автор 32 книг, в том числе:
 Четвёртая Соросовская олимпиада школьников 1997-1998. Математика / Панфёров В.С., Алексеев В. Б., Долбилин Н. П., Шарыгин И. Ф. и др. М.: МЦНМО, 1998. 165 с. Вып. 40000. ISBN 5-900916-22-7.
 Алексеев В. Б. Введение в теорию сложности алгоритмов — М.: Издательский отдел ф-та ВМиК МГУ, 2002. — 82 с. ISBN 5-89407-137-2
 Алексеев В. Б. Теорема Абеля в задачах и решениях. М.: МЦНМО, 2001. ISBN 5-900916-86-3.
 Задачи по курсу «Основы кибернетики» / Вороненко А. А., Алексеев В. Б., Ложкин С. А., Романов Д. С., Сапоженко А. А., Селезнёва С. Н. М.: Макс Пресс, 2002. 66 с.
 2-е изд. М.: МАКС Пресс, 2011. ISBN 978-5-89407-466-5, 978-5-317-03857-1, 72 с.
 Алексеев В. Б. Лекции по дискретной математике — М.: ИНФРА-М, 2012. — 90 с. ISBN 978-5-16-005559-6
 Алексеев В. Б., Тарасов В. А., Панфёров В. С. Избранные задачи по геометрии. Окружность. Серия: «Математика уровня С» — М.: ИЛЕКСА, 2014. — 176 с. ISBN 978-5-892327-348-7
 Элементы теории графов, схем и автоматов : учебное пособие по курсам "Дискретная математика" и "Основы кибернетики" / В. Б. Алексеев, С. А. Ложкин; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. ВМК. - Москва : МАКС Пресс, 2020. - 60 с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-317-06363-4 : 120 экз.

Примечания

Ссылки 
 В. Б. Алексеев — научные труды на Math-Net.Ru
 В. Б. Алексеев — научные работы в системе Истина МГУ
 В. Б. Алексеев на сайте ВМК МГУ

Литература 
 Факультет Вычислительной математики и кибернетики: История и современность: Биографический справочник / Автор-составитель Е. А. Григорьев — М., Изд-во Московского университета, 2010. — 616 с. ISBN 978-5-211-05838-5
 Профессора Московского университета. 1755—2004. Биографический словарь. В 2-х томах / авторы-составители А. Г. Рябухин, Г. В. Брянцева — М., Изд-во Московского университета, 2005
 Факультет Вычислительной математики и кибернетики: биографический справочник / автор-составитель Е. А. Григорьев — М., Изд-во Московского университета, 2005
 Энциклопедия Московского университета: Научно-исследовательский вычислительный центр / под общей редакцией А. В. Тихонравова — М., МАКС Пресс, 2005
 Учёные Московского университета — действительные члены и члены-корреспонденты РАН (1755—2004). Биографический словарь / автор-составитель Ю. М. Канцур — М., Изд-во Московского университета, 2004

Учёные МГУ
Преподаватели факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Выпускники СУНЦ МГУ